Klaus Ampler
 Uwe Ampler